Teilbach ist ein geographischer Name:

 Teilbach, von 1936 bis 1945 deutscher Name von Dzielau, polnisch Dzielawy, Ortschaft der Gemeinde Groß Neukirch im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (Landkreis Kandrzin-Cosel) in der Woiwodschaft Oppeln
 Teilbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber vor der Teilbacher Mühle, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Deilbach
 Teisbach